Lunte steht für:

 eine langsam glimmende Zündschnur
 Zündhilfe zum Starten eines Dieselmotors
 in der Jägersprache den Schwanz des Fuchses
 ein Vorgarn beim Spinnen, siehe Roving (Vorgarn)
 umgangssprachlich einen Joint
 einen Distrikt in Sambia Lunte (Distrikt)

Lunte ist der Familienname von:

 Gottschalck Lunte († 1532), Lübecker Bürgermeister